Przewóz est le nom :

Toponymie
en Pologne

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Przewóz, un village 

dans la voïvodie de Lubusz
 gmina de Przewóz, dans le powiat de Żary
 Przewóz, chef-lieu de cette gmina dans le powiat de Żary
 Przewóz, un village dans le powiat de Zielona Góra

dans la voïvodie de Mazovie
 Przewóz, un village dans le powiat de Garwolin
 Przewóz, un village dans le powiat de Kozienice
 Przewóz, un village dans le powiat d'Ostrów Mazowiecka

dans la voïvodie d'Opole
 Przewóz, un village

dans la voïvodie de Poméranie
 Przewóz, un village